«Когда тайное становится явным» () — американский кинофильм 1994 года.

Сюжет 
В Хьюстоне, 4-го июля, полиция находит семь отрезанных кистей детских рук, на каждой из которых есть номер. Делом занимается капитан Сваггерт. К полиции от ФБР присоединяется высококвалифицированный следователь, Одри Маклиа, для помощи в расследовании.

В полицию поступает звонок от доктора одного из медицинских учреждений. Когда Одри приходит туда, доктор знакомит её с мальчиком Джорданом Томасом, который уже более 10 лет находится в больнице. Мальчик не разговаривает, а каждый год 16 июля у него случается приступ, во время которого он на стене рисует руку с номером на ней. Одри обращает своё внимание на мальчика и понимает, что он связан с серийным убийцей.

Создатели фильма

В ролях 
 Мартин Шин — капитан Сваггерт
 Элли Уокер — Одри Маклиа
 Рон Перлман — доктор Дуглас Эбен
 Тара Сабкофф — Джордан Томас / Дженнифер Линн Эбен
 Роберт Кнеппер — лейтенант Джимми Кридмор
 Скотт Лоуренс — сержант Футмен
 Джон П. Коннолли — сержант Белвин
 Рон Рекаснер — доктор Сингер

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Майкл Кон
 Автор сценария — Майкл Кон
 Продюсеры — Дениз Белью, Барбара Явиц
 Исполнительный продюсер — Бэрри Л. Колье
 Редактор — Стивен Батлер
 Композитор — Эд Томни
 Оператор — Майкл Бонвилейн

Ссылки 
 
  
 
 Рецензия к фильму на сайте «ВидеоГид»

Детективные фильмы США
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы-триллеры США
Фильмы о полицейских